Velika nagrada Italije (službeno:Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2017) utrka je bolida Formule 1. Održana je 3. rujna 2017. godine na Monzi u Italiji. Bila je to trinaesta utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

Izvještaj

Treninzi
Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu, ostvario je najbrže vrijeme na prvom slobodnom treningu, dok je njegov momčadski kolega, Finac Valtteri Bottas, bio najbrži na drugom slobodnom treningu. Posljednji trening u Monzi prošlo je bez prave akcije, s obzirom na to da se kiša spustila na stazu, a u takvim uvjetima, Brazilac Felipe Massa u Williamsu, bio je najbrži.

Kvalifikacije

U kvalifikacijama, Hamilton je došao do svoje 69. najbolje startne pozicije, s čak 1,1 sekundom bržim vremenom od konkurencije, te tako srušio rekord Michaela Schumachera i postavio novi rekord s najviše osvojenih prvih startnih pozicija u Formuli 1. Drugi i treći u kvalifikacijama, bili su Red Bullovi vozači, Nizozemac Max Verstappen i Australac Daniel Ricciardo, no zbog kazne oba vozača su startali gotovo sa začelja. Tako je Kanađanin Lance Stroll, koji je u kvalifikacijama ostvario četvrto vrijeme, prvi put u karijeri Formule 1, startao iz prvog startnog reda. Treće mjesto na gridu pripalo je Francuzu Estebanu Oconu u Force Indiji, dok je četvrti startao Bottas. Ferrarijevi vozači, Finac Kimi Räikkönen i Nijemac Sebastian Vettel, zauzeli su tek peto i šesto mjesto na gridu.

Utrka

Grid na startu utrke je bio ispremiješan, nakon što su ukupno devet vozača odrađivali kazne. Prvih deset vozača startali su na supersoft gumama, dok su Verstappen, Ricciardo, Fernando Alonso i Jolyon Palmer bili jedini na softu. Hamilton je dobro startao i zadržao svoju poziciju. Ocon je preskočio Strolla i stigao do drugog mjesta. Räikkönen je imao odličan start i stigao do četvrtog mjesta ispred Bottasa, ali je Mercedesov vozač vratio poziciju do kraja prvog kruga. Romain Grosjean i Ricciardo imali su dodir u prvom krugu. Francuz je morao po novo prednje krilo, kao i Verstappen, koji je imao dodir s Massom u trećem krugu. U osmome krugu Vettel je na startno-ciljnoj ravnini prošao Ocona i stigao do trećeg mjesta. Hamilton i Bottas su se za to vrijeme odvojili na vrhu. Ocon, Stroll i Räikkönen su se u 16. krugu našli u troboju za četvrto mjesto. Räikkönen je ipak u tom istom krugu odlučio otići u boks. 

Nakon 30 krugova poredak prve petorice bio je: Hamilton, Bottas, Vettel, Ricciardo, Pérez. No nitko od njih nije odradio promjenu guma. Ocon i Stroll vodili su veliku borbu za 6. mjesto. Verstappen, koji se probijao sa začelja zbog sudara s Massom na početku utrke, je u 47. krugu prošao Kevina Magnussena i stigao do jednog boda. Ricciardo je zaostajao za Vettelom više od 10 sekundi, ali je bio puno brži i približavao mu se. Australac ga na kraju ipak nije uspio dostići. Hamilton je do kraja mirno odradio utrku i stigao do 59. pobjede u karijeri. 

Britanac je novom pobjedom, prvi put ove sezone preuzeo vodstvo u poretku vozača.

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

 – Max Verstappen je dobio kaznu od 20 mjesta na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
 – Daniel Ricciardo je dobio kaznu od 25 mjestat na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice i mjenjača.
 – Stoffel Vandoorne je dobio kaznu od 25 mjesta na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
 – Sergio Pérez je dobio kaznu od 5 mjesta na gridu zbog promjene mjenjača.
 – Nico Hülkenberg je dobio kaznu od 10 mjesta na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
 – Fernando Alonso je dobio kaznu od 35 mjesta na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
 – Carlos Sainz Jr. je dobio kaznu od 10 mjesta na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
 – Jolyon Palmer je dobio kaznu od 15 mjesta na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
 – Romain Grosjean nije uspio postaviti kvalifikacijsko vrijeme unutar pravila od 107%, ali mu je odlukom sudaca dopušteno nastupanje na utrci.

Rezultati utrke

Zanimljivosti

Vozači
 59. pobjeda za Lewisa Hamiltona.
 69. najbolja startna pozicija za Lewisa Hamiltona. (srušio rekord Michaela Schumachera)
 18. postolje za Valtterija Bottasa.
 96. postolje za Sebastiana Vettela.

Konstruktori
 72. pobjeda za Mercedes.
 83. najbolja startna pozicija za Mercedes.

Ukupan poredak nakon 13 od 20 utrka

 Velika nagrada Belgije 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Singapura 2017.

Izvori

Vanjske poveznice
 2017 Italian Grand Prix StatsF1

Italija-2017
Italija